O nome Kevin foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Tempestade tropical Kevin (1985) - tempestade tropical a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Furacão Kevin (1991) - furacão de categoria 4 que cruzou praticamente todo o Oceano Pacífico Nordeste. Sem danos.
Tempestade tropical Kevin (1997) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Kevin (2003) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Kevin (2009) - tempestade tropical a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.

Desambiguação